La Gerusalemme liberata (Jeruzalem verlost of Jeruzalem bevrijd) kan verwijzen naar:

 La Gerusalemme liberata (stuk) is een episch dichtwerk van Torquato Tasso uit 1575
 La Gerusalemme liberata (1911) een stomme film naar het gedicht van Tasso
 La Gerusalemme liberata (1913) een stomme film naar het gedicht van Tasso
 La Gerusalemme liberata (1918) een stomme film naar het gedicht van Tasso
 La Gerusalemme liberata (1958) een film naar het gedicht van Tasso